Wolfgang Hildesheimer (1916-1991) est un auteur et dramaturge allemand
Ernest Hildesheimer est un archiviste et historien français
Françoise Hildesheimer, fille d'Ernest, est une archiviste et historienne française
Azriel Hildesheimer est un rabbin allemand, promoteur de l'orthodoxie moderne

Homonymie de patronyme